Astarte  puede referirse a:

Deidades
Astarté, divinidad mesopotámica.

Música 
Astarte, banda griega de black metal.